Кве́мо-Ка́ртли () или Нижняя Картлия — один из краёв (мхаре) Грузии.

Центр  — город Рустави.

Граничит с другими краями Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Кахетия и городом Тбилиси. На юго-востоке проходит государственная граница с Азербайджаном, на юге — с Арменией.

История

Административное деление 
Административно включает 1 город краевого подчинения и 6 муниципалитетов (до 2006 года — районов):

{|class="standard sortable"
 !Муниципалитет || площадь,км²|| населениеперепись 2002,чел. || населениеперепись 2014,чел. || населениеоценка2018,чел. || центр
 |-
 | Рустави, город ||align="right"| 60 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Рустави
 |-
 | Болнисский муниципалитет ||align="right"| 804 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Болниси
 |-
 | Гардабанский муниципалитет ||align="right"| 1304 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Гардабани
 |-
 | Дманисский муниципалитет ||align="right"| 1199 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Дманиси
 |-
 | Марнеульский муниципалитет ||align="right"| 935 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Марнеули
 |-
 | Тетрицкаройский муниципалитет ||align="right"| 1174 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Тетри-Цкаро
 |-
 | Цалкский муниципалитет ||align="right"| 1051 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Цалка
 |-
 | всего ||align="right"| 6528 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||
|}Города:Рустави (125 103 чел., перепись 2014 года),
Марнеули (20 211 чел.),
Гардабани (10 753 чел.),
Болниси (8967 чел.),
Тетри-Цкаро (3093 чел.),
Дманиси (2661 чел.),
Цалка (2326 чел.).Посёлки городского типа: Казрети (4340 чел., перепись 2014 года), Манглиси (1441 чел.), Триалети (565 чел.), Тамариси (510 чел.), Бедиани (148 чел.).

 Население 
Национальный состав края (перепись 2014 года)
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения края составила 432 264 жителя, на 1 января 2014 года — 513 100 жителей, на 1 января 2009 года — 488 800 жителей.

Население края по переписи населения 2014 года составило 423 986 человек, по переписи 2002 года — 497 530 человек.

По переписи населения 2014 года из 423 986 жителей края грузины составили 51,3 % или 217 305 человек, азербайджанцы — 41,8 % или 177 032 человек, армяне — 5,1 % или 21 500 человек, русские — 0,6 %, греки — 0,5 %, осетины — 0,2 %.

По переписи населения 2002 года из 497 530 жителей края грузины составляли 44,7 % или 222 450 человек, азербайджанцы — 45,1 % или 224 606 человек, армяне — 6,4 % (31 777 чел.), греки — 1,5 % (7 415 чел.), русские — 1,3 % (6 464 чел.), осетины — 0,4 % (2 184 чел.), украинцы — 0,1 % (527 чел.).Грузины по переписи 2014 года составляли абсолютное большинство в городе Рустави (91,8 % против 3,7 % азербайджанцев, 1,6 % армян, 1,2 % русских и 0,4 % осетин) и Тетрицкаройском муниципалитете (82,5 % против 7,3 % азербайджанцев, 7,3 % армян, 1,3 % русских и 0,9 % греков).Азербайджанцы по переписи 2014 года составляли абсолютное большинство в Марнеульском муниципалитете (83,8 % против 8,6 % грузин и 7,0 % армян), Дманисском (65,5 % против 33,2 % грузин) и Болнисском (63,4 % против 30,9 % грузин и 5,0 % армян) муниципалитетах края.

По переписи 2014 года относительное равенство — в Гардабанском муниципалитете (54,2 % грузин против 43,5 % азербайджанцев) и в Цалкском муниципалитете (46,7 % грузин против 38,8 % армян, 7,0 % азербайджанцев и 6,9 % греков).Национальный состав края и его муниципалитетов (перепись 2014 года)' Достопримечательности 
 монастырь Церакви

 Палеоантропология 
 Близ села Квемо-Орозмани, находящегося на расстоянии около 30 км от Дманиси, был обнаружен человеческий зуб (четвёртый премоляр нижней челюсти, возможно представителя Homo erectus'') возрастом 1,8 млн лет

= См. также

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения Грузии на английском языке